Man of Steel veut dire « homme d'acier » en anglais.

Superman 
L'expression désigne fréquemment le héros Superman.
L'Homme d'acier (The Man of Steel), comics.
Man of Steel, film de 2013.
Man of Steel, jeu vidéo tiré du film.
Steel, personnage successeur de Superman 
Superman: The Man of Steel

Autres 
Les Man of Steel Awards, récompenses de la Super League